Concerto per pianoforte e orchestra n. 6 – di Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 6 – di Ferdinand Ries